Исландию на конкурсе песни Евровидение 2009 представила певица Йоханна Гудрун Йонсдоттир с композицией «Is It True?» («Это правда?»).

Отборочный тур 
Крайний срок приёма заявок в Исландский Songvakeppnin истёк 20 октября 2008 года.
Полуфиналы состоялись 10, 17, 24 и 31 января 2009 года.
Из четырёх песен каждого полуфинала в финал вышли 2 композиции.
Финал отборочного конкурса прошёл 14 февраля 2009 года.

В полуфинале

Финал 
В финале Йоханна выступала 7-й и заняла второе место с 218 баллами. 12 баллов ей подарили ,  и .

Ссылки 
 Официальный сайт Евровидения

Примечания 

Страны на «Евровидении-2009»